Финал чемпионата мира по футболу 1970 года — финальный матч Чемпионата мира 1970 года в Мексике, который прошёл 21 июня 1970 года на стадионе «Ацтека» в Мехико. В матче приняли участие сборные Бразилии и Италии.
Чемпионами мира стали игроки сборной Бразилии, обыграв сборную Италии со счётом 4:1. 

Матч считается одним из лучших в истории сборной Бразилии. 29-летний Пеле, забивший первый мяч в игре и отдавший две голевые передачи, после победы стал первым в истории и пока единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу.

Матч

Отчёт о матче

См. также 
  полуфинал Чемпионата, между сборными Италии и ФРГ («Матч века»)

Примечания 

1970
Финал
Июнь 1970 года
События 21 июня
1970
1970
Международные спортивные соревнования в Мехико
Международные соревнования по футболу в Мексике